

Plaatsen
Korb (Württemberg), Duitse gemeente
Korb (Möckmühl), deel van de Duitse gemeente Möckmühl
Korb (Unnau), deel van de Duitse gemeente Unnau
Kasteel Korb, kasteel in Zuid-Tirol, Italië

Personen
Chris Korb (1987)-, Amerikaans voetballer
Flóris Korb (1860-1930), Hongaars architect
Hermann Korb (1656-1735), Duits barokarchitect
Julian Korb (1992-), Duits voetballer
Max Korb (1851-1933), Duits entomoloog
Nathan Korb, echte naam van Francis Lemarque (1917-2002), Frans dichter, componist en zanger